PFC Levski Sofia (normalt bare kendt som Levski Sofia) er en bulgarsk fodboldklub fra hovedstaden Sofia. Klubben spiller i den bedste bulgarske liga, og har hjemmebane på Georgi Asparuhov Stadion. Klubben blev grundlagt den 24. maj 1914, og har siden da sikret sig hele 26 bulgarske mesterskaber og 26 pokaltitler. Dermed er Levski den næstmest succesfulde klub i bulgarsk fodbold, kun overgået af lokalrivalerne CSKA Sofia.

Titler 
 Bulgarske Mesterskab (26): 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, og 2007 2009

 Bulgarske Pokalturnering (26): 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005 og 2007

Kendte spillere 
  Georgi Ivanov
  Pavel Panov
  Petar Houbchev 
  Daniel Borimirov
  Njogu Demba-Nyrén

Danske spillere 
  Ingen

Eksterne henvisninger 

Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Bulgarien
Etableret i 1914
Sofia